

Astronomia 
 3992 Wagner – asteroide della fascia principale
 Wagner – cratere su Mercurio

Geografia 
 Brasile
 Wagner – comune dello stato di Bahia
 Alfredo Wagner – comune dello stato di Santa Catarina
 Canada
 Wagner – hamlet dell'Alberta
 Stati Uniti d'America
 Wagner – città dell'Iowa
 Wagner – città del Minnesota
 Wagner – villaggio del Montana
 Wagner – città del Dakota del Sud
 Wagner – census-designated place della Pennsylvania
 Wagner – città del Wisconsin

Persone

Televisione 
 Wagner – miniserie televisiva del 1983

Altro
 Wagner – dinastia tedesca di compositori e artisti
 Wagner – nome proprio
 Wagner – stazione della metropolitana di Milano
 Wagner College – università privata statunitense
 Gruppo Wagner – compagnia militare privata
 Judith e Alexander Wagner – personaggi della soap opera tedesca La strada per la felicità